Ехо је рефлексија звука.

Ехо може да се односи и на:
 Ехо (митологија), личност из грчке митологије
 Ехо (емисија), емисија из културе на РТС-у